Peregrine Nicholas Eliot, 10. Earl of St. Germans (* 2. Januar 1941; † 15. Juli 2016) war ein britischer Adeliger.

Leben und Wirken 
Peregrine Nicholas Eliot war der Sohn von Nicholas Eliot, 9. Earl of St. Germans und dessen Ehefrau Helen Mary geb. Villers (* um 1918; † 6. Dezember 1951). Er ging aufs Eton College. Beim Tod seines Vaters 1988 erbte er als 10. Earl of St. Germans dessen Titel und wurde dadurch bis zum Inkrafttreten des House of Lords Act 1999 Mitglied des House of Lords.

Familie 
Er war dreimal verheiratet:
Am 9. Oktober 1964 mit Lady Jacquetta Eliot, Countess of St. Germans (* 1943), mit der er drei Kindern hatte, bevor die Ehe 1990 geschieden wurde:
Jago Nicholas Aldo Eliot, Lord Eliot (* 1966; † 2006)
Hon. Louis Robert Eliot (* 11. April 1968)
Hon. Francis Michael Eliot (* 16. November 1971)
 Am 20. April 1992 mit Elizabeth Dorothy Williams (* 1961), von der er 1996 ohne Nachkommen geschieden wurde
Im September 2005 mit Catherine Wilson, ohne Nachkommen

Ahnentafel

Weblinks 
 
 
 genealogics.org

Einzelnachweise 

Earl of St. Germans
Mitglied des House of Lords
Politiker (20. Jahrhundert)
Brite
Geboren 1941
Gestorben 2016
Mann